

Toponymes

Canada

Manitoba 
 Saint-Lazare, municipalité rurale.

Québec 
 Saint-Lazare est une ville dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges.
 Saint-Lazare-de-Bellechasse est une municipalité dans la municipalité régionale de comté de Bellechasse.

France 
 La gare Saint-Lazare est une gare ferroviaire de Paris.
 La gare d'Haussmann - Saint-Lazare est une gare de terminus du réseau RER à Paris.
 Saint-Lazare est une station de métro parisienne.
 Saint-Lazare est une station du tramway de Montpellier.
 L'enclos Saint-Lazare était une ancienne léproserie parisienne, transformée en prison Saint-Lazare après la Révolution.

 Saint-Lazare est un quartier de Marseille.
 Saint-Lazare est un quartier de Limoges.
 Saint-Lazare est une ancienne commune française aujourd'hui intégrée à Le Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne.
 Saint-Lazare est un lieu-dit rattaché à la commune française de Saint-Rémy-la-Vanne, en Seine-et-Marne.

Italie 
 L'île de Saint-Lazare est une île conventuelle proche de Venise.

Divers 
 L'Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem est un ancien ordre de chevalerie disparu au .
 La Gare Saint-Lazare est une série de toiles de Claude Monet.
 La Gare Saint-Lazare est un film perdu de Georges Méliès, sorti en 1896.